«Ріє́ка» () — хорватський футбольний клуб з однойменного міста. Заснований у 1906 році.

Поточний склад

Досягнення 
 Чемпіон Хорватії (1): 2016–17.
 Срібний призер чемпіонату Хорватії (6): 1998-99, 2005-06, 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2018–19.
 Бронзовий призер чемпіонату Хорватії (2): 2003-04, 2008-09.
 Володар кубка Югославії (2): 1978, 1979.
 Фіналіст кубка Югославії (1): 1987
 Володар кубка Хорватії (6): 2005, 2006, 2014, 2017, 2019, 2020
 Фіналіст кубка Хорватії (2): 1994, 2022
 Володар Суперкубка Хорватії (1): 2014

Виступи в єврокубках 
Змагання, що не входять до УЄФА, вказані курсивом.

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Фан-сайт 

Футбольні клуби Хорватії
Футбольні клуби, засновані 1906
Рієка